Община Лясковец се намира в Северна България и е една от съставните общини на област Велико Търново.

География

Географско положение, граници, големина 
Общината е разположена в централната част на област Велико Търново. С площта си от 177,373 km2 заема предпоследното 9-о място сред 10-те общините на областта, което съставлява 3,81% от територията на областта. Границите ѝ са следните:
 на север – община Горна Оряховица;
 на изток – община Стражица;
 на юг – община Златарица;
 на югозапад – община Велико Търново;

Релеф 
Релефът на общината е хълмист и равнинен, като цялата ѝ територията ѝ условно попада в две физикогеографски области: най-северната част на Средния Предбалкан и най-югоизточната част на Средната Дунавска равнина.

В югозападната и в най-източната част на общината попадат части от три ниски възвишения, които принадлежат към Средния Предбалкан. Югозападно от град Лясковец на територията на общината се издигат стръмно най-източните части на Арбанашкото плато. Тук се намира и най-високата точка на общината – 440 m н.в. Южно от него и селата Драгижево и Мерданя, по границата с Община Велико Търново се простират северните склонове на Присовския рид, с максимална височина връх Алиев трап (426 m), разположен западно от село Драгижево. В най-източната част, източно от село Джулюница, по границата с общините Стражица и Златарица се издига уединеното възвишение Романа, с едноименния връх, с височина 427 m.

Северната част на общината се заема от широката и равна долина на река Янтра, като тук се намира и най-ниската точка на общината – 64 m н.в.

Води 
В северната част, основно по границата с община Горна Оряховица протича част от средното течение на река Янтра. В най-източната част, северно от възвишението Романа преминава малка част от най-долното течение на Стара река, заедно с най-долното течение на своя най-голям приток река Веселина. На територията на общината има изградени множество микроязовири, най-големи от които са „Добри дял“ (на югозапад от едноименното село) и „Черни мост“ (северозападно от село Мерданя). Подземните води на територията на общината са карстови и порови.

Климат, почви, растителност 
Климатът на общината е умерено-континентален, характеризиращ се с горещо лято и студена зима. Сравнително ниската средногодишна температура (11.5ºС) и високата годишна амплитуда (25.2ºС) са белези на континенталния климат в района. Годишното количество на валежите е под средното за страната.

Разпространени са главно следните почвени типове: черноземи, тъмносиви и сиви горски почви, които заедно с климатичните особености и разнообразния релеф са предпоставка за високо естествено плодородие. Почвите са подходящи за отглеждането на пшеница, царевица, слънчоглед, лозарство и зеленчукопроизводство.

В сравнение със земеделските земи горските масиви са със сравнително малка площ и включват предимно широколистна растителност.

Население

Населени места 

Общината се състои от 6 населени места. Списък на населените места, подредени по азбучен ред, население и площ на землищата им:

Раждаемост, смъртност и естествен прираст 
Раждаемост, смъртност и естествен прираст през годините, според данни на НСИ:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г., по населени места (подредени по численост на населението):

Вероизповедания 
Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяването на населението през 2011 г.:

Транспорт 
През територията на общината преминават два участъка от Железопътната мрежа на България:
 в северната част, по долината на река Янтра – участък от 17,2 km от трасето на жп линията София – Горна Оряховица – Варна;
 в югозападната част, през общинския център и село Драгижево – участък от 12 km от трасето на жп линията Горна Оряховица – Елена. През 2002 г. пътническото движение по линията е преустановено със заповед на Правителството. През 2003 г. линията е закрита като нерентабилна с постановление на Министерски съвет.

През общината преминават частично 4 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 48 km:
 участък от 23,2 km от Републикански път I-4 (от km 134,9 до km 158,1);
 участък от 13 km от Републикански път II-53 (от km 11,9 до km 24,9);
 началният участък от 7,9 km от Републикански път III-4004 (от km 0 до km 7,9);
 началният участък от 3,9 km от Републикански път III-5301 (от km 0 до km 3,9).

Топографски карти

Източници

Външни препратки